Termin WA ima više značenja.

 Vašington, američka država
 Vels, deo Ujedinjenog Kraljevstva
 Zapadna Australija, savezna država Australije